La historia de Tlaxcala refiere a diferentes etapas: 
Historia de Tlaxcala, estado mexicano
 Historia prehispánica de Tlaxcala
 Historia colonial de Tlaxcala
 Señorío de Tlaxcala, antigua entidad en Mesoamérica
 Territorio de Tlaxcala, antiguo territorio federal mexicano